Franciszek Przybylski (1895-1928) – pilot Wojska Polskiego
 Franciszek Przybylski (ur. 1993) – polski aktor